

Золочівська районна рада — Львівська область, Золочівський район
 Золочівська районна рада — Харківська область, Золочівський район